Susanna Pöykiö (ur. 22 lutego 1982 w Oulu) – fińska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Uczestniczka igrzysk olimpijskich (2006), wicemistrzyni (2005) i brązowa medalistka mistrzostw Europy (2009), brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów (2001) oraz 5-krotna mistrzyni Finlandii (2000, 2002, 2005–2007).

W 2001 roku Pöykiö została pierwszą Finką, która zdobyła medal na zawodach w łyżwiarstwie figurowym organizowanych przez ISU (brąz na mistrzostwach świata juniorów).

W marcu 2010 roku zakończyła karierę z powodu problemów z kręgosłupem.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Fińscy łyżwiarze figurowi
Fińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Ludzie urodzeni w Oulu
Urodzeni w 1982